

Cinema 
 The Wicker Man – film del 1973 diretto da Robin Hardy
 Il prescelto (The Wicker Man) – film del 2006 diretto da Neil LaBute, remake del precedente

Musica 
 The Wicker Man – singolo degli Iron Maiden del 2000